Марты́новка () — село, Одноробовский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322684505. Население по переписи 2001 года составляет 71 (32/39 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Мартыновка находится в 3-х км от реки Уды (правый берег), примыкает к сёлам Постольное, Ковали, посёлку Снеги.
Рядом проходит железная дорога, станция Снеги.
На расстоянии в 1 км проходит автомобильная дорога .

История 
 1700 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)